Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Medibank International 2005 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 3 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 7. bis 9. Januar 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Sydney